Aktuelle Stunde (televisieprogramma), nieuwsmagazine van de WDR
Aktuelle Stunde (parlement), vorm van debat in het Duitse parlement